Телерадиокомпания «Новый Век» () — национальный вещатель Республики Татарстан. Включает в себя телеканалы «Татарстан — Новый Век» (ТНВ), «ТНВ-Планета», «Шаян-ТВ», «Майдан-ТВ», радиостанцию «Болгар» и интернет-портал.

Через 4 спутника («Eutelsat 36B/36C/Экспресс-АМУ1», «ABS-2A», «Экспресс АТ1» и «Intelsat 15/Horizons-2») сигнал распространяется на регионы России, страны СНГ, значительную часть Европы и Азии. В зоне уверенного приёма телеканала «ТНВ» находится вся территория Татарстана (есть только один сетевой партнёр — «ТВ Чистополь»). Также вещание осуществляется в Финляндии, Латвии, Литве, Румынии, Болгарии, Белоруссии, на Украине и других государствах.

Телеканал «ТНВ» вещает круглосуточно на двух государственных языках — татарском и русском. Телеканал передаёт новости, общественно-политические программы, ток-шоу, спортивные трансляции, фильмы, сериалы и мультфильмы, переведённые на татарский язык (зарубежный и отечественный кинематограф), собственные проекты.

Компания имеет корреспондентские пункты в Москве, Екатеринбурге, Ижевске, Ульяновске, Уфе.

История 
Организация зарегистрирована 17 мая 2001 года. Тестовое вещание началось в январе 2002 года, полноценное — 26 августа 2002 года.

В июне 2008 года телеканал ТНВ начал трансляцию со спутника — АВS-1 (LMI-1), в результате чего увеличилась зона вещания — трансляция расширилась на всю Россию (включая Восточную Сибирь и Дальний Восток), Казахстан, Среднюю Азию, Пакистан, Афганистан, Ирак, Иран, Турцию, Монголию, Китай.

В 2011 году аудитория телеканала ТНВ составляла 5 миллионов 205 тысяч человек, около 819 тысяч зрителей за сутки.

Решением Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию от 22 февраля 2017 года телеканал «ТНВ» выбран обязательным общедоступным региональным телеканалом («21-я кнопка») Республики Татарстан.

С 26 августа 2017 года каналы компании вещают в формате 16:9 и в формате высокой чёткости (HD).

С 29 ноября 2019 года телеканал «ТНВ-Татарстан» осуществляет вещание на русском языке на «ОТР» (ежедневно c 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 19:00) в составе первого мультиплекса цифрового телевидения России на территории Республики Татарстан.

Доля телесмотрения канала в 2020 году составила 7,7 %. Охват аудитории за этот год по телеканалу «Татарстан — Новый Век» составил около семи миллионов абонентов в 418 населённых пунктах РФ (в 2019 году было 5,7 миллионов абонентов); «ТНВ-Планета» — 4,5 миллионов абонентов в 2803 населённых пунктах РФ (в 2019 году — 4,2 миллионов абонентов); «Шаян ТВ» — более одного миллиона абонентов в 90 населённых пунктах (в 2019 году — 0,8 миллионов абонентов). Охват радиостанции «Болгар» составил 3,7 миллионов — около 96 % населения РТ.

Акционеры 
 Открытое акционерное общество «ТАИФ» (доля участия: 51,58 %);
 Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (доля участия: 48,42 %).

Финансы 
За 2020 год общий объём выручки телерадиокомпании «Новый Век» составил 574,2 миллионов рублей. При этом телеканал «ТНВ-Татарстан» принёс холдингу 53 % доходов, вклад «Шаян ТВ» составляет 28 %, «ТНВ-Планета» — 14 %. Удельный вес выручки радиостанции «Болгар» составил 5 %. Чистая прибыль по итогам года составила 3,5 миллионов рублей.

В 2017 году АО Телерадиокомпания «Новый век» выиграла два тендера агентства «Татмедиа» стоимостью 241,29 и 92,63 миллионов рублей, на создание и транслирование культурно-просветительских передач на русском и татарском языках. В 2021 году АО «Телерадиокомпания „Новый век“» выиграла семь государственных тендеров на сумму 550 миллионов рублей. 241,3 миллионов рублей было выделено на запуск программ на госязыках Республики Татарстан, 191,1 млн рублей — на трансляцию детского канала, 92,6 млн рублей — на трансляцию культурно-просветительских программ, 9,9 млн рублей — на создание радиопрограмм, 7,2 млн рублей на создание передач о традициях и культуре народов РТ, 4,1 млн рублей на русские субтитры и вколо двух миллионов рублей — на размещение в эфире антикоррупционных программ.

Телеканал ТНВ

Ведущие 
Некоторые ведущие начинали свою карьеру в ТНВ. Например, Лилия Гильдеева («НТВ»), Дмитрий Нестеров («Россия-2»), Артур Гараев («НТВ»), Мария Штейн («НТВ»), Гузель Хайретдинова (радиостанция «Маяк»), Ольга Бороднева («НТВ»), Игорь Севрюгин («Дождь»), Снежана Артамонова («Россия Культура») и др.

Внетелевизионная деятельность 
ТНВ является организатором и соорганизатором культурных событий Татарстана: фестиваля песни «Җиде йолдыз», конкурса молодых исполнителей «Татар моңы», фестиваля «Татар җыры», конкурса красоты «Мисс Татарстан» и др.

Программы 
Условные обозначения:  — программа на русском языке,  — программа на татарском языке.
  «7 дней»
  «Sиңа Миннән Sәлам!»
  «Автомобиль»
  «Адымнар»
  «Адәм белән Һава»
  «Актуальный Ислам»
  «Ач, шигьрият, серләреңне…»
  «Аулак өй»
  «Баскет-ТВ» (производство: студия «Блик» и БК «УНИКС»)
  «Батырлар»
  «Башваткыч» ()
  «Бои по правилам TNA»
  «Без грима»
  «Бизнес Татарстана»
  «В мире культуры»
  «Ватандашлар»
  «Видеоспорт»
  «Вызов 112»
  «Джазовый перекрёсток»
  «Дом культуры»
  «Дорога без опасности»
  «Елмай!» ()
  «Если хочешь быть здоровым»
  «Закон. Парламент. Общество»
  «Здравствуйте»
  «Канун. Парламент. Җәмгыять»
  «Каравай»
  «Кара-каршы»
  «КВН — Первая лига»
  «Китап»
  «Манзара»
  «Между нами…»
  «Мәдәният дөньясында»
  «Музыкаль каймак»
  «Новости Татарстана»
  «Новости Татарстана. В субботу вечером» («Новости в субботу»)
  «Нәсыйхәт»
  «Оныта алмыйм…»
  «Переведи!»
  «Прогноз погоды»
  «Прямая связь»
  «Прямая связь. Татарстан без коррупции»
  «Полосатая зебра»
  «Путь»
  «Реальная экономика»
  «Реквизитый былой суеты»
  «Ретроконцерт»
  «Родная земля»
  «Секреты татарской кухни»
  «Страхование сегодня»
  «Соотечественники»
  «Трибуна Нового Века»
  «Тамчы-шоу»
  «Татарлар» ()
  «Татарстан хәбәрләре» ()
  «Татарстан. Атналык күзәтү»
  «Туган җир»
  «Уроки истории»
  «Халкым минем…»
  «Хәерле иртә!»
  «Җомга вәгазе»
  «Җомга киче»
  «Җырлыйк әле!»
  «Хочу и худею»
  «Яшьләр тукталышы»
  «Яшәсен театр!»
  «Һава торышы»
Собственные сериалы:
 «Яланаяклы кыз»
 «Яланаяклы кыз 2»
 «Бичаракай»
 «Уеннан уймак»
 «Язмышлардан узмыш юк икән»
 «Китәм димә»
 «Сөю көтә йөрәк»
 «Яңа елда бергә булыйк»
 «Ерактагы йолдызым»
 «Тузган торактан күчкәндә»
 «Союлэрем сине хак минем»
 «Бэхетлеме син?»
 «Тамак»
 «Сина кайтам»
Иностранные сериалы, переведённые на татарский язык:
 «Мәхәббәттә гөнаh юк»
 «Адашкан мәхәббәт»
 «Язмыш сынавы»
 «Мәңгелек яра»
 «Язмышлар һәм ялгышлар»
 «Күрәчәгең булса»
 «Мәхәббәт һәм нәфрәт»
 «Мәхәббәт хакына»
 «Өмет чаткысы»
 «Тормыш сабаклары»
 «Вәгъдә»
 «Горурлык»
 «Яраланган йөрәкләр»
 «Җил уңаенда»
 «Виктория»
 «Эдера»
 «Урланган хыяллар»
 «Хуҗабикә»
 «Гүзәл мәхәббәт»
 «Билгесезлек»
 «Яшел түбәләр утарындагы Энн маҗаралары»
 «Мәхәббәт шәрабы»
 «Бәхет бәһасе»
 «Йөрәгем таләп итә…»
 «Ике йолдыз»
 «Кыю йөрәк» (206 серия)
 «Сыргалым»
 «Икенче туй»
 «Яраланган йөрәкләр» (20 серия)
 «Өзелмәс өмет»
 «Төн патшабикәсе» (49 серия)
 «Соңгы ярату» (85 серия)
 «Синнән ваз кичмәм» (166 серия)
 «Тыелган мәхәббәт» (167 серия)
 «Разия Солтан» (85 серия)

Закрытые передачи 
 «Монетный двор»
 «Мужское дело»
 «Музыкаль сәхифә»
 «Музыкаль десант»
 «Музыкаль терапия»
 «Модное время»
 «Моя Казань»
 «Мастер-класс»
 «Мастера»
 «Алтынчәч»
 «А вы за мужем?»
 «Аура любви»
 «Абсолютная высота»
 «Альтерматика»
 «Яшәү яме»
 «Әйбәт гайбәт»
 «Әкәмәт кәмит»
 «Таң җилләре аша…»
 «Татарстан. Обзор недели»
 «Татарстан — территория малого бизнеса»
 «Татарча солянка»
 «Табиб сүзе»
 «ТНВ: территория ночного вещания»
 «ТИН-клуб»
 «Точки над i»
 «Треск»
 «Здорово живёшь!»
 «Зарядка с чемпионами»
 «Весёлые старты»
 «Весенние выкрутасы»
 «В роли себя»
 «В фокусе»
 «В семье единой»
 «Вопрос дня»
 «Вокруг света»
 «Другая правда»
 «Добро пожаловать на ТНВ!»
 «Доброе утро!»
 «Деньги: руководство по применению»
 «Деловой разговор»
 «Үткәннәр сагындыра»
 «Утырып уйлар уйладым…»
 «Юмор-шоу»
 «Шаян хәлләр»
 «Шаяру»
 «ШОУлы шар»
 «Перекрёсток судеб»
 «Путь к профессии»
 «Проекция»
 «Бирегез мәйдан!»
 «Бизнес и недвижимость»
 «Будем здоровы!»
 «Көлкеханә»
 «Кәеф ничек?»
 «Каник улы»
 «Каравон»
 «Спорт-тайм»
 «Сокровища земли»
 «Сәхнә моңнары»
 «Син — минеке, мин — синеке»
 «Синтез успеха»
 «СПИД: с правом на жизнь!»
 «Спортландия»
 «Среда обитания»
 «Салаватта кунакта»
 «Сәламәт булыгыз!»
 «Сүнмәс йолдызлар»
 «Студенченская весна»
 «Стиль-7»
 «Йолдызлар фабрикасы»
 «Честь имею!»
 «SMS-чат»
 «SMS-шоу LIVE»
 «Химический БУМ»
 «Рота, подъём!»
 «Рубрика из архива»
 «Регион 116»
 «Грани Рубина»
 «Нулевой километр»
 «Не от сего мира»
 «НЭП: нелегальное экономическое пространство»
 «Из личной жизни фолианта»
 «Из личной жизни …дома»
 «Формула здоровья»
 «Женское счастье»
 «ЖКХ: касается каждого!»
 «ЭКОлогика»
 «VIP—зал»
 «YZEБEZ»

Блок программы «Яшь ТНВ» (до 2017)

Транслируются передачи 
 «Тамчы-шоу»
 «ТАТ—music» (ранее — «Музыкаль non-stop»)
 «Тиззарядка»
 «Күчтәнәч»
 «Көлдермеш»
 «Хочу мультфильм!»
 «Мәктәп»
 «Һөнәр»
 «Аулак өй»
 «Әкият илендә»
 «Яшьләр тукталышы»
 «Без — Тукай оныклары»
 «Җырлыйбыз да биибез» (ранее — «Музыкаль тәнәфес»)

Бывшие передачи 
 «Здорово живёшь!»
 «Син — минеке, мин — синеке»

ТНВ-Планета 

«ТНВ-Планета» — татарский культурно-просветительский телеканал (международная версия телеканала «ТНВ»), вещающий для всех регионов РФ и стран мира.

Вещание 
С 15 июня 2012 года началось техническое вещание телеканала «ТНВ-Планета». Он принимается в открытом режиме со спутника ABS-2/2A. Телеканал «ТНВ-Планета» доступен в «НТВ-Плюс», «Триколор ТВ», а также — в интернете.

С 9 марта 2014 года запущено эфирное вещание в Крыму, Симферополе и Севастополе.

Программы 
На ТНВ-Планета выходят собственные международные выпуски новостей и прогноз погоды на татарском и русском языках.

См. также 
 Радиостанции Татарстана
 Радиостанции России
 Национальная телерадиокомпания Чувашии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт телерадиокомпании «Татарстан — Новый Век»

Телеканалы Татарстана
Телекомпании России
Телеканалы России
Круглосуточные телеканалы
Телеканалы, запущенные в 2002 году
Телеканалы на русском языке
Телеканалы на татарском языке
HD-телеканалы
Обязательные общедоступные региональные телеканалы России
Региональные коммерческие телеканалы России
Медиакомпании России
Компании России, занимающиеся радио- и телевещанием
Спутниковые телеканалы России
Международные телеканалы России
Средства массовой информации Казани
Акционерные общества России